Acht Schiffe der Royal Navy trugen den Namen HMS Ajax, benannt nach dem Helden Ajax aus der griechischen Mythologie:

 Ajax (Schiff, 1767), ein 74-Kanonen-Linienschiff (1770–1785)
 HMS Ajax (1798), ein weiteres Linienschiff 3. Ranges
 HMS Ajax (1809), ein später auf Schraubenantrieb umgestelltes Linienschiff 3. Ranges
 HMS Ajax (1835), ein weiteres Linienschiff 3. Ranges, das den Namen HMS Vanguard führte
 HMS Ajax (1880), ein Panzerschiff der Ajax-Klasse (1880)
 HMS Ajax (1912), ein Schlachtschiff der King-George-V-Klasse
 HMS Ajax (22), ein Leichter Kreuzer der Leander-Klasse
 HMS Ajax (F114), eine Fregatte der Leander-Klasse

Ein neuntes Schiff ist in Planung:
 HMS Ajax (S125), ein U-Boot der Astute-Klasse

Schiffsname der Royal Navy